Little Bill steht für:

 Bill Johnston, genannt Little Bill (1894–1946), US-amerikanischer Tennisspieler
 Little Bill (Fernsehserie), Fernsehserie (1999–2004)